David Hernandez (né en 1978), mathématicien français ;
 David Hernandez (né en 1985), joueur de baseball américain ;
 David Hernández de la Fuente (né en 1947), homme de lettres espagnol.